Дэвид Хили:
  (1929—1995) — американо-британский актёр, лауреат Премии Общества театров Вест-Энда (1982) за роль второго плана в мюзикле «Парни и куколки».
  (1936—2011) — американский астроном.
 Хили, Дэвид (род. 1954) — ирландский психиатр, историк психофармакологии.
 Хили, Дэвид (род. 1979) — североирландский футболист.